Horvátország
Szent Cecília-templom (Biskupija)

 Németország
Szent Cecília-templom (Köln)